Deux partis politiques portent ce nom :
 le Parti des Roms, en Roumanie ;
 le Parti des Roms, en Serbie.